Biografies:
Corneli Lacó, prefecte del pretori i ministre de Galba
Grecí Lacó, militar romà
 Mitologia
Lacó (fill de Làpat)